Skunk — (, «скунс») может означать:
 Сканк (Cannabis 'Skunk') — сорт марихуаны.
  (Скунс) — зловонное несмертельное оружие, используемое Армией обороны Израиля для подавления массовых беспорядков.
  — американская рок-группа.
  — канадская универсальная лодка.

См. также 
 Skunk Anansie
 Skank